Weman är ett svenskt och finskt efternamn.

Personer med efternamnet Weman 
Adèle Weman, finländsk författarinna
 Carl Weman (1870–1918), agronom, musiker och målare
Carl Gustaf Weman, finländsk språkforskare
Gunnar Weman, svensk ärkebiskop
Henry Weman, svensk kyrkomusiker
Jon Weman, svensk journalist
Mats Weman, svensk journalist

Svenska efternamn
Efternamn i Finland